Visconde do Alto Mearim foi um título criado por D. Carlos I de Portugal por decreto de 1 de setembro de 1891, a favor de José João Martins de Pinho e seus descendentes.

Usaram o título
José João Martins de Pinho (1848-1900), 1.º barão do Alto Mearim;
Álvaro Roque de Pinho (1880-1919);

Após a implementação da República e o fim do sistema nobiliárquico, tornaram-se pretendentes ao título José João Valdez Briffa Roque de Pinho (1907-1967) e, atualmente, Álvaro José de Carvalho Roque de Pinho (1938-).

+Alto Mearim